— одна из линий Токийской подземки, относится к сети Tokyo Metro.

Полное название — . Протяжённость составляет 30,8 км.

На картах, схемах и дорожных указателях линия изображена голубым цветом, а её станции пронумерованы с использованием литеры T.

Станции 

Линии Tokyo Metro
Линии метрополитена, построенные в 1964 году